Шпиль может означать:
 Шпиль в архитектуре — высокое остроконечное завершение зданий.
 Шпиль, в артиллерии — одна из артиллерийских машин, служащих для поднимания тяжестей.
 Шпиль в морском деле — механизм с вертикальной осью вращения для подъема якорей, выбирания тросов, тралов, рыболовных сетей; то же, что кабестан.
 Шпиль в музыке — деталь некоторых музыкальных инструментов.
 Шпиль в литературе и периодической печати:
 Шпиль — роман Уильяма Голдинга
 Шпиль — украинский молодёжный журнал

См. также 
 Шпили
 Шпилька (значения)
 The Spire

Примечания